Хонорий може да се отнася до:
 Флавий Хонорий -император на Западната Римска империя 395-423 г.
 Хонорий I - римски папа 625-638 г.
 Хонорий II – папа 1124-1130
 Хонорий III – папа 1216-1227
 Хонорий IV – папа 1285-1287
 Хонорий II (антипапа) – антипапа, 1061-1064